Janez Novak je osebno ime več osebnosti v Sloveniji:

 Janez Krstnik Novak (1756–1833), skladatelj
 Janez Novak (1842–1918), župnik in dekan v Radovljici
 Janez Novak (1937–2021), politik, župan Občine Loški Potok
 Janez Novak (1939), pravnik, vrhovni sodnik, univ. profesor
Janez Novak (1944), cistercijanski pater, stiški opat
 Janez Novak (1961–2017), župnik in policijski vikar
 Janez Ivan Novak, politik in domoljub (= spodnji ?)
 Janez Ivan Novak, fiktivni lik (substitucija Ivana Janše) v satirični-humoristični TV oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem na Planet TV.

Glej tudi 
 Janez Novak (ime), pogosto uporabljeno generično osebno ime
Janko Novak
Jan Novak
Janže Novak
Ivan Novak

Opombe